Словак (Slovak):

 Словак — представитель словацкого народа, гражданин Словакии.
 Словак, Валерий Иванович (1946—2012) — советский футболист.
 Словак, Йозеф (род. 1951) — чехословацкий серийный убийца.
 Словак, Ладислав (1919—1999) — словацкий дирижёр.
 Словак, Томаш (род. 1983) — словацкий хоккеист.
 Словак, Хиллел (1962—1988) — американский гитарист.